Francesca H. Nielk (Klein Zsanett, Budapest, 1994. június 23. –) álnéven publikáló magyar író.

Életrajza

Fiatal kora óta ápolónő szeretett volna lenni. Egészségturizmus-szervező szakon diplomázott a Semmelweis Egyetemen, de végül az írást választotta.

Írói munkássága

Fiatal kora ellenére nagyon termékeny alkotó, közel harminc regényét írta már meg, amik közül eddig hét jelent meg. 
 
Minden regénye kemény témákat dolgoz fel. Jelent már meg könyve, ami a családon belüli erőszakot, alkoholizmust, gyászt, gyermek elvesztését, emberrablást és nemi erőszakot mutat be. Regényeiben közös pont, hogy mindig egy nehéz élethelyzeten keresztül mutatja meg, hogy mindenből van kiút, ha az ember nem adja fel.

Első regénye, a Daniel, 2016-ban jelent meg az Álomgyár Kiadó gondozásában.
 
Nem sokkal a könyv megjelenése után felkereste az írót az Urbis kiadó, hogy annyira tehetségesnek tartja, hogy szeretné leszerződtetni saját írójaként. Ennél a kiadónál jelent meg 2017-ben az írónő Sose Engedj el! és Elit bőr című regénye.
 
2018-ban az író teljes mértékben elhatárolódott a könyvkiadóktól, és magánkiadásban megjelent a Kísérő árny című könyve.
Ugyan ebben az évben megjelent az írónő Megsebzett sorozatának az első része, a Megsebzett. Ez a regény tizennyolcas karikát kapott, mert részletes testi, lelki és nemi erőszakot bemutató jelenteket tartalmaz.

2020-ban az író megalapította a saját könyvkiadóját, a Lélek kiadót, aminek a gondozásában megjelent a Sorsfordító járat, ami az író elsőként megírt regénye.

2021-ben megjelent a Daniel című pszichothriller előzménytörténete, az Üdv újra itthon, édesem!, és a Dermesztő hideg című regénye.

Az írónő nem titkolt célja a könyveivel, hogy ne csupán szórakoztasson, de reményt és felismeréseket, tapasztalásokat is adjon, hogy elgondolkoztasson az élet legnagyobb mélységein.

Eddig megjelent könyvei 
 Daniel (2016)
 Sose Engedj el! (2017)
 Elit bőr (2017)
 Kísérő árny (2018)
 Megsebzett (2018)
 Megsebzett a kezdetektől: Scarlett I. (2020)
 Sorsfordító járat (2021)
 Dermesztő hideg (2021)
 Üdv újra itthon, édesem! (2021)
 A túlélő: Tyson Mason I. (2022)
 A túlélő: Tyson Mason II. (2022)

Jelölések, díjak 
 Aranykönyv jelölés (2017)
 Dugonics András Irodalmi Díj jelölés (2020) (V. helyezett)
 Dugonics András Irodalmi Díj jelölés (2021)

Források 
 Hét Nap - Az éjszakai jelenetgyártás könyveket szül - Interjú
 Szentendre és Vidéke újság (2018 augusztus 13.)
 Francesca H. Nielk hivatalos oldala
  IK Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál Különszáma
 A feszültségkeltés mestere – Interjú Francesca H. Nielk-el
 Interjú a Szentendre TV-ben
 Írógép - interjú Francesca H. Nielk-kel

Magyar írók
1994-ben született személyek
Szentendreiek
Budapesten született személyek
Élő személyek